Rockstroh ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Rockstroh (* 1998), deutsche Skilangläuferin
 Brigitte Rockstroh (* 1950), deutsche Psychologin
 Christa Rockstroh (* 1953), deutsche Schauspielerin
 Christian Rockstroh, erzgebirgischer Hammerherr
 Falk Rockstroh (* 1958), deutscher Schauspieler
 Heinz Rockstroh (1920–1987), deutscher Urologe und Hochschullehrer
 Knud Christian Rockstroh (1860–1942), dänischer Militärhistoriker
 Manon Rockstroh (* 1960), bekannt als Manon Straché, deutsche Schauspielerin
 Ronny Rockstroh (* 1973), deutscher DJ